Amphibolia (vlieg), een  geslacht van sluipvliegen
Amphibolia (plant), een geslacht van planten uit de ijskruidfamilie (Aizoaceae)